Пугало:
 Пугало — чучело, выставляемое в садах и огородах, служащее для отгона птиц.

В литературе:
 «Пугало» — рассказ Николая Лескова (1885).

В кино:
 «Пугало» — мультфильм киностудии «Киевнаучфильм» (1968).
 «Пугало» — американская драма 1973 года режиссёра Джерри Шацберга.
 «Пугала» — американский фильм ужасов 1988 года режиссёра Уильяма Уэсли.
 «Пугало» — американский фильм ужасов 2002 года режиссёра Эммануэля Итьера.
 «Пугало» — одиннадцатый эпизод первого сезона американского телесериала «Сверхъестественное».
 «Пугало» — американо-канадский фильм ужасов 2013 года, режиссёра Шелдона Уилсона.
 «Пугало» — российский фильм 2020 года режиссёра Дмитрия Давыдова
 Пугало — суперзлодей из комиксов о Бэтмене.

См. также